Tenisový turnaj ATP SA Tennis Open 2010 se konal ve dnech 1. - 7. února v jihoafrickém Johannesburgu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 442 500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
SA Tennis Open
Sportovní události v Jihoafrické republice
ATP World Tour 2010